Маттео Висконти — государственные деятели Дома Висконти из Милана:

 Маттео I Висконти (1250—1322) — капитан народа и фактический правитель Милана в 1287—1302 гг.
 Маттео II Висконти (1319—1355) — соправитель Милана с 1354 по 1355 годы

См. также 

 Маттео (значения)